Fußball-Bundesliga 2022/2023 är den 60:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta division i fotboll.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 2. Fußball-Bundesliga 2022/2023
 DFB-Pokal 2022/2023
 DFL-Supercup 2022 2023

Källor
 Bundesliga.com

Fotbollssäsongen 2022/2023
2022 i Tyskland
2023 i Tyskland
2022/2023